Бун () — фамилия.

Известные носители

Фамилия

А 
  (род. 1973) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкис» (2003), сын Боба Буна, брат Брета Буна.
  (род. 1978) — игрок в американский футбол, участник «Уорлд Боула» в составе клуба «Берлин Тандер» (2005).
 Бун, Айк (1897—1958) — американский бейсболист.
  (род. 1987) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (2013).
  (род. 1984) — новозеландская гимнастка и тяжелоатлетка, серебряная медалистка чемпионата Океании по тяжёлой атлетике в весе до 58 кг (2017).
  (род. 1976) — игрок в американский футбол, игрок клубов Национальной футбольной лиги.

Б, Г 
  (1932—1986) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Бостон Брюинз».
  (род. 1947) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Филадельфия Филлис» (1980), сын Рэй Буна, отец Аарона и Брета Бунов.
  (род. 1969) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Атланта Брэйвз» (1999), сын Боба Буна, брат Аарона Буна.
 Бун, Бьюфорд (1909—1983) — американский журналист, редактор и совладелец газеты The Tuscaloosa News, лауреат Пулитцеровской премии за редакционный комментарий (1957).
 Бун, Бэнтон (1838—1900) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Миссури (1875).
  (1834—1897) — американский юрист, генеральный прокурор штата Техас (1876—1878).

Д 
 Бун, Даниэль (1734—1820) — американский первопоселенец и охотник.
 Бун, Дани (род. 1966) — французский комик, театральный и киноактёр.
 Бун, Дарнелл (род. 1980) — американский боксёр.
 Бун, Дебби (род. 1956) — американская певица.
  (1925—2012) — игрок в американский футбол и тренер, игрок клубов Национальной футбольной лиги.
  — гонконгский телепродюсер, режиссёр и сценарист, лауреат гонконгской и малайзийской премий TVB за драматический телесериал (2014, 2016).
  (род. 1956) — ганский политик, депутат Парламента Ганы (1993—1997), супруг Элис Бун.
  (род. 1979) — американский кинорежиссёр и сценарист, лауреат премии MTV за фильм года (2015).
 Бун, Джош (род. 1984) — американский баскетболист.
  (1889—1974) — американский врач и военный моряк, участник Первой мировой войны, обладатель Медали Почёта, личный врач президента США Герберта Гувера (1929—1933).
  (1878—1961) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль» (1902, 1903), член Хоккейного зала славы (с 1952).
  (1951—2005) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Эдмонтон Эскимос» (1978—1982).
  (род. 1960) — австралийский крикетчик, спортивный судья и комментатор, обладатель Кубка мира (1987).
 Бун, Дэвид Шелдон — оператор по анализу данных РИЭС, советский шпион.
 Бун, Дэйв — американский телесценарист, лауреат премий «Эмми» (2010, 2011) и Гильдии сценаристов Америки (2013, 2015, 2018) за отдельную варьете-, музыкальную или комедийную телепередачу.
  (1895—1968) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Бун, Дэниел (наст. имя — Питер Чарльз Грин) (род. 1942) — британский певец, музыкант и композитор.
  (род. 1954) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.

Л 
 Бун, Леви (1808—1882) — мэр Чикаго.
 Бун, Лесли (род. 1968) — американская актриса и продюсер.
 Бун, Лоуренс (род. 1969) — французский экономист.
  (1890—1982) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.

М, П 
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Миннесота Вайкингс».
 Бун, Меган (род. 1983) — американская актриса.
 Бун, Мейша — новозеландская футболистка, игрок Национальной женской лиги в составе клуба «Кэпитал».
  (род. 1961) — американский деятель культуры, президент Фонда поэтии (с 2021).
 Бун, Пэт (род. 1934) — американский певец.

Р, С 
  (род. 1981) — американская бегунья, чемпионка США по бегу на 200 м (2006).
 Бун, Ричард (1917—1981) — американский актёр.
 Бун, Розмари — американская пловчиха, серебряная медалистка Панамериканских игр в плавании на 100 м на спине (1975).
 Бун, Рон (род. 1946) — американский баскетболист.
  (1923—2004) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Кливленд Индианс» (1948), отец Боба Буна.
 Бун, Рэтлифф (1781—1844) — американский политик, губернатор штата Индиана (1822).
  — канадская бадминтонистка, чемпионка Канады в одиночном разряде (1922) и в женских парах (1922—1926, 1928).

Т, У 
  (ок. 1730—1812) — британский чиновник, губернатор провинций Нью-Джерси (1760—1761) и Южная Каролина (1761—1764).
 Бун, Тувия — легкоатлетка с Сент-Китса и Невиса, бронзовая медалистка чемпионата Центральной Америки и Карибских островов по лёгкой атлетике в метании ядра (1995).
 Бун, Уилли (род. ок. 1964) — британский игрок в рэкетс, чемпион мира (1984).
  (1811—1864) — англиканский священник, первый епископ Шанхая (1844—1864).
  (1846—1891) — англиканский священник, епископ Шанхая (c 1884).
  (1892—1918) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралии в составе клуба «Порт Аделаида» (1913, 1914).
  (1911—1994) — британский химик, член Королевского общества (с 1974).
  (1898—1995) — американский военный моряк, командующий 7-м флотом (1950), заведующий Военно-морской академией (1954—1956).

Ф, Х, Ч 
 Бун, Фернан (1934—2013) — бельгийский футбольный вратарь.
  (1831—1908) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при Сайлерс-Крик (1865).
  (ум. 1735) — британский политик и чиновник, губернатор Бомбея (1715—1722).
  (ок. 1729—1819) — британский политик, член Палаты общин (1757—1796).
 Бун, Чарльз — американский и канадский молекулярный биолог, лауреат премии Эдварда Новицки Общества генетики Америки (2014).

Э 
 Бун, Эдвард (род. 1964) — программист видеоигр и руководитель компании Midway Games.
  (род. 1972) — сингапурский футбольный вратарь, игрок клубов чемпионата Сингапура.
  (род. 1962) — ганский политик, депутат Парламента Ганы (1999—2009), супруга Джейкоба Буна.
  (1831—1886) — американский политик, член Палаты представителей (1875—1879).
  (1919—1981) — британский боксёр, чемпион Великобритании в лёгком весе (1938—1944).
 Бун, Эрик (ок. 1959—2010) — нигерийский боксёр, чемпион Африки в легчайшем весе (1982—1983).

Имя 
 Бун с армянского — «рукоятка копья»
 Александру чел Бун (Александр I Добрый) — господарь Молдавского княжества (1400—1432).
 Луанг Пу Бун Лыа Сурират

Вымышленные персонажи 
 Бун Карлайл — персонаж и один из главных героев американского телесериала «Остаться в живых».

Топоним 
 
 Бун — тауншип в штате Миннесота.

Часть топонима 
 Александру-чел-Бун — село в Сорокском районе Молдавии.
 Бун-Лейк — тауншип в штате Миннесота.

См. также 
 Бун Барекендан — армянская масленица.
 Буна
 Буни
 Бон
 Боон
 Буньо